Мыленки — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Артёмовской волости.

География 
Деревня расположена в 1 км к северо-востоку от озера Ордово и в 18 км к югу от районного центра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 47 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Лобковской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Лобковская волость

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)